Голопёрово

 Голопёрово — село, Переславский район, Ярославская область
 Голопёрово — деревня, Волоколамский район, Московская область